Theuern bezeichnet mehrere Orte in Deutschland:
 Theuern (Schalkau), Ortsteil von Schalkau, Thüringen
 Theuern (Kümmersbruck), Teil der Gemeinde Kümmersbruck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Oberpfalz, Bayern

Schloss
 Hammerschloss Theuern, Schloss in der Oberpfalz